Бю́ргер () — німецьке прізвище (буквально у перекладі — «міщанин»).

 Готфрід Август Бюргер (; 1747—1794) — німецький поет.
 Рудольф Бюргер (; 1908—1980) — румунський футболіст німецького походження.

Див. також 
 Бургер